Моусон (антарктична станція) () — австралійська науково-дослідницька станція в Антарктиці.
 Берег Моусона () — частина узбережжя Землі Мак-Робертсона в Східній Антарктиді.
 4456 Моусон — астероїд, відкритий 27 липня 1989 року.
 Пік Моусон — стратовулкан на острові Херд.
 Море Моусона — море Південного океану, біля берегів Східної Антарктиди.